Bulian kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bulian, administrativ by, Provinsi Bali,

Kina 

 Bulian (socken), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar